Bachtino peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бащино) :
Bachtino, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Bachtino, village bulgare de l'obchtina de Glavinitsa, situé dans l'oblast de Silistra ;
Bachtino, village bulgare de l'obchtina d'Opan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.